Edward Śmigły-Rydz (1886-1941)
 Śmigły Wilno – wojskowy klub sportowy działający 1933-1938 w Wilnie